Анаа () — атолл в архипелаге Туамоту (Французская Полинезия) в 350 км к востоку от острова Таити.

География 

Имеет форму овала и состоит из 11 маленьких островков, или моту, окружающих мелководную лагуну. Естественные проходы в коралловом рифе отсутствуют. Длина Анаа составляет около 29,5 км, ширина — около 6,5 км. Почвы атолла по сравнению с другими островами Туамоту весьма плодородны. Площадь острова — 38 км².

История 
Остров был открыт в 1769 году английским путешественником Джеймсом Куком. В начале XIX века Анаа стал частью королевства Помаре. В 1850-х годах на острове развивалось производство копры и вылов жемчуга. До циклона 1878 года столица архипелага Туамоту находилась на острове Анаа. К середине XIX века численность населения атолла достигла почти 2 тысяч человек. Однако в ходе многочисленных столкновений между последователями католицизма и мормонами, а также интервенции французских войск население Анаа значительно сократилось.

Административное деление 
Острова Анаа, Фааите, Мотутунга и Таханеа образуют коммуну Анаа, которая входит в состав административного подразделения Туамоту-Гамбье.

Население 
В 2007 году численность населения Анаа составляла 461 человек. Крупнейшее поселение — деревня Тукухора (Tukuhora), также известная как Туахора, или Анаа.

Экономика 
Население в основном занимается рыболовством, производством копры, выловом жемчуга.

Природные явления 
На острове часто случаются тропические штормы. Крупнейшие произошли в 1878 (после которого столица была перенесена на Факараву) и 1906 годах.

См. также 
 Список островов Французской Полинезии

Ссылки 

  Информация об атолле 

Туамоту
Атоллы
Коммуны Французской Полинезии